1.A hrvatsku odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2009./10. je četvrti put zaredom osvojila ekipa Rijeka Croatia osiguranje.

Sudionici 
 Grobničan - Čavle
 Kaštela Dalmacijacement - Kaštel Stari
 Osijek - Osijek
 Pula - Pula
 Rijeka Croatia osiguranje - Rijeka *
 Marsonia - Slavonski Brod
 Split 1700 - Split * 
 Azena - Velika Gorica
 Vibrobeton - Vinkovci
 Vukovar - Vukovar
 Mladost - Zagreb
 Zagreb'' - Zagreb
* u prvenstvu igrale samo doigravanje, igrale MEVZA ligu

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Konačni poredak 
 Rijeka CO
 Split 1700
 Mladost (Zagreb)
 Vibrobeton (Vinkovci)
 Vukovar
 Pula
 Azena (Velika Gorica)
 Marsonia (Slavonski Brod)
 Kaštela DC
 Grobničan (Čavle)
 Zagreb
 Osijek

Povezani članci 
 1. B HOL za žene 2009./10.
 Kup Hrvatske u odbojci za žene 2009.
 MEVZA liga za žene 2009./10.

Izvori 
 
 Bilten Hrvatskog odbojkaškog saveza 2009./10. 
 hou.hr, 1.A liga za seniorke 2009./10.
  

 

2009-10